Гленвилл ( или )

Персоналии 
 Джозеф Гленвилл — английский писатель, церковный деятель и философ.

Топоним 
 Гленвилл — город в округе Фриборн, штат Миннесота, США.
 Гленвилл — город в округе Гилмер, штат Западная Виргиния, США.